Mignon – város az USA Alabama államában
Mignon – Ambroise Thomas operája

Lásd még: Minyon